HMAS Melbourne () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Австралії, названих на честь м. Мельбурн.

 HMAS Melbourne (1912) — легкий крейсер типу «Town». Збудований у 1912 році, проданий на злам у 1929 році.
 HMAS Melbourne (R21) — авіаносець типу «Маджестік». На службі з 1955 по 1982 роки.
 HMAS Melbourne (FFG 05) — ракетний фрегат типу «Adelaide». Збудований у 1989 році. Станом на 2016 рік перебуває у строю.

Кораблі ВМС Австралії